Das Pafiako-Stadion ist ein Stadion in Paphos (Zypern). Es wurde im Jahr 1985 eröffnet und fasst 9.394 Zuschauer.

Der zyprische Fußballerstligist Paphos FC bestreitet seine Heimspiele in diesem Stadion. In der Saison 2005/06 spielte auch APOP Kinyras Peyias seine Heimspiele aus, während ihr Stadion renoviert wurde.

1992 fanden dort auch einige Spiele der U-16-Europameisterschaft statt. Das Pafiako-Stadion wird auch für diverse Musikevents genutzt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 worldstadiums

Fußballstadion in der Republik Zypern
Erbaut in den 1980er Jahren
Fußballstadion in Asien
Sport (Paphos)
Rugbystadion